Il termine Lisbona può riferirsi a:
 Lisbona – capitale del Portogallo
 Distretto di Lisbona – distretto del Portogallo
 Lisbona – regione portoghese
 Grande Lisbona – subregione statistica del Portogallo
 Aeroporto di Lisbona-Portela – aeroporto situato a circa 10 km a nord di Lisbona

Pagine correlate 
Lisboa
Trattato di Lisbona (disambigua)
Lisbon